Die Abkürzung FGP steht für:

 Federação de Ginástica de Portugal, der Turnverband Portugals
 Freies Gymnasium Penig, ein Gymnasium in Sachsen

FGP